El término Escuela de Barcelona puede hacer referencia a:

 La Escuela de Barcelona cinematográfica.
 La Escuela de Barcelona arquitectónica.
 La Escuela de Barcelona filosófica.
 La Escuela de Barcelona, un subgrupo de la llamada Generación del 50.
 La Escuela tomista de Barcelona teológica y filosófica.